Николай Першин:
 Першин, Николай Иванович (1904—?) — токарь объединения «Электросила», Герой Социалистического Труда (1957).
 Першин, Николай Фёдорович (1902—1962) — советский артист, чтец-декламатор.